A Copa das Nações do Golfo Sub-17 é um torneio internacional anual organizado pela UAFA, disputada pelos países da região do Golfo Pérsico. Em 2008 realizou-se sua primeira edição que foi disputada em um grupo de quatro seleções.

Ranking 

Competições da UAFA
Copa das Nações do Golfo